Палафружель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 26,93 км². Население — 22622 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км. Ближайшие пляжи расположены в 2 км в населенных пунктах Ляфранк (Llafranc) и Калелья де Палафружель (Calella de Palafrugell).

В городе расположен Музей пробкового мастерства.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Sitio web oficial del Ayuntamiento de Palafrugell
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны